A Final da Copa TV Sergipe de 2015 será a decisão da 11ª edição da Copa TV Sergipe. Será a disputada entre o  e o Moita Bonita, das respectivas cidades Canindé de São Francisco e Moita Bonita.

Transmissão
Para todo o estado de Sergipe, o jogo da final do torneio irá transmitidos pelo TV Sergipe em parceria com a Rede Globo.

Caminho até a final

Os finalistas classificaram-se da primeira fase conhecida como fase de grupos, depois foram disputar as fases finais conhecida como fase de mata-mata onde se engloba as quartas-de-final e em seguida as semifinais.

Primeira fase

Fases finais 

 Em negrito as vitórias dos finalistas

Final
{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" | 
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:#FFFFFF;">
Jogo Único
<div class="NavContent" style=display:>
|}

Premiação

Ligações externas

 
 
 

Competições de futsal de Sergipe
Liga Nordeste de Futsal
Futsal de 2015 no Brasil